Olympische Winterspelen 1956, de zevende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Cortina d'Ampezzo
Olympische Zomerspelen 1956, de zestiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Melbourne